Little Ram Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Little Ram Island (Androscoggin County, Maine)
 Little Ram Island (Washington County, Maine)
 Little Ram Island (Massachusetts)
 Little Ram Island (New York)